

Események
 I. Thotmesz fáraó (ur. i. e. 1504–1492) megalapítja Deir el-Medinét.
 I. e. 1552 Az egyiptomiak legyőzik a hükszoszokat, elkezdődik az Újbirodalom kora.
 I. e. 1595 A hettiták megdöntik a babiloni birodalmat.
 Kréta tengeri uralma, kései minószi korszak. (i. e. 1570–1425)
 Árja bevándorlás Indiába.
 Óriástemplomok építése Egyiptomban.
 Thébai temetkezések a felső-egyiptomi Királyok völgyében.

Fontosabb személyek 
 I. Jahmesz egyiptomi fáraó (i. e. 1552–1527)

Uralkodóházak

Egyiptom

Babilon

Hettiták

Asszíria

Találmányok, felfedezések 
 Üvegkészítés Egyiptomban.

Évtizedek és évek
Az időszámításunk előtti 16. század i. e. 1501-től i. e. 1600-ig tart.

Idővonal 

-84